Greatest Hits  — збірка пісень англійської групи Smokie, яка була випущена у квітні 1977 року.

Композиції 
 Lay Back in the Arms of Someone - 04:07
 Something's Been Making Me Blue - 03:00
 If You Think You Know How to Love Me - 03:26
 Pass It Around - 03:07
 I'll Meet You at Midnight - 03:16
 Living Next Door to Alice - 03:27
 Changing All the Time - 03:24
 Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me - 03:17
 Back to Bradford - 02:42
 Wild Wild Angels - 03:36

Джерела 
 Greatest Hits  allmusic
 Greatest Hits last.fm

Альбоми Smokie